Орден Культуры — название наград в разных государствах
 Орден Культуры — орден Японии, вручаемый за достижения в области культуры. Учреждён 11 февраля 1937 года.
 Орден Культуры — историческая награда Королевства Афганистан, а затем Республики Афганистан и Демократической Республики Афганистан.

См. также 
 Орден «За заслуги в культуре и искусстве»
 Орден «За заслуги в культуре»
 Орден Культурных заслуг (Бразилия)
 Орден Культурных заслуг (Монако)